német nép
 német nyelv
 Németország